Paprét, Balmazújváros városrésze
Paprét, Bezenye településrésze a településtől délre, áthalad rajta a magyarországi Szent Jakab zarándokút egyike
Paprét, Mekszikópuszta területrésze a Hansági-főcsatorna jobb partján
Paprét, Mórichida területrésze, elválasztja egymástól a régi és az új falurészt
Paprét, Sopron tere és parkja
Paprét, Várpalota területrésze a katolikus temetőtől Fehérvár felé
Paprét, Velemér területrésze, itt áll a Szentháromság-templom

Paprét, a szlovákiai Fülek városrésze